Holding kan syfta på:

 SSM Holding – ett svenskt fastighetsbolag

Personer
 Rob Holding (1995–), en engelsk fotbollsspelare

Se även
 Holding Creek – flera
 Holdingbolag